Лубина може бити:

 Лубина (Ново Место на Ваху), насељено мјесто у округу Ново Место на Ваху, Тренчински крај, Словачка Република
 Лубина (ријека), ријека у Републици Српској
 Лубина (притока Одре), ријека у Чешкој, притока Одре